Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Winnebago () :
le comté de Winnebago, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Winnebago, situé dans l'État de l'Iowa ;
le comté de Winnebago, situé dans l'État du Wisconsin.